Altair puede referirse a:
 la estrella Altair de la constelación Aquila;
 el municipio Altair, ubicado en el estado de São Paulo (Brasil);
 la computadora Altair 8800, de MITS, diseñada en 1975;
 el personaje Altaïr, protagonista de la saga de videojuegos Assassin's Creed.
 la marca registrada Altair, de equipos de audio profesional (www.altairaudio.com);
 Altair Gomes de Figueiredo, futbolista brasileño.